Jardim Paulista pode referir-se a:

Jardim Paulista (bairro de São Paulo)
Jardim Paulista (distrito de São Paulo)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos